En la historiografía de España, guerra de Nápoles o campaña de Nápoles puede referirse a alguno de los siguientes conflictos desarrollados en el teatro de operaciones del antiguo reino de Nápoles, que ocupaba la mitad sur de la península itálica:
 La guerra de Nápoles de 1435-1442, que terminó con la sustitución de Renato I de Nápoles por Alfonso V de Aragón en el trono napolitano.
 La guerra de Nápoles de 1495-1498, desarrollada en los inicios de las guerras italianas, en la que las tropas asignadas por los Reyes Católicos al Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba rechazaron al ejército francés enviado por Carlos VIII contra Nápoles.
 La guerra de Nápoles de 1501-1504, Luis XII de Francia y Fernando II de Aragón, tras repartirse el reino según el tratado de Granada, se enfrentaron entre sí. Las tropas del Gran Capitán expulsaron a las fuerzas francesas, comenzando así el periodo de Nápoles como virreinato español.
 La campaña de Nápoles de 1734, campaña militar enmarcada en la guerra de sucesión polaca, en la que las tropas franco-españolas se enfrentaron a las austriacas. 
 La guerra austro-napolitana de 1815, en la que las fuerzas napolitanas de Joaquín Murat al servicio de Napoleón Bonaparte se opusieron a las del Imperio austríaco, que intentaban rehabilitar a Fernando I en el trono del reino, como finalmente ocurrió.